Velika nagrada Italije 2019 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 8. septembra 2019 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Zmagal je Charles Leclerc, Ferrari, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, tretji pa je bil Lewis Hamilton, oba Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:20,126
|1:19,553
|1:19,307
| align="center"|1
|-
!2
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:20,272
|1:19,464
|1:19,346
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:20,156
|1:20,018
|1:19,354
| align="center"|3
|-
!4
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:20,378
|1:19,715
|1:19,457
| align="center"|4
|-
!5
|align="center"|3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:20,374
|1:19,833
|1:19,839
| align="center"|5
|-
!6
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:20,155
|1:20,275
|1:20,049
| align="center"|6
|-
!7
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:20,413
|1:20,202
|1:20,455
| align="center"|7
|-
!8
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:20,382
|1:20,021
|data-sort-value="2:00"|
| align="center"|8
|-
!9
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
||
|1:20,643
|1:20,498
|data-sort-value="3:00"|
| align="center"|9
|-
|-
!10
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:20,634
|1:20,515
|data-sort-value="4:00"|
| align="center" data-sort-value="20"|
|-
!11
|align="center"|99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:20,657
|1:20,517
| style="background: silver" align="center" data-sort-value="21"|
| align="center"|10
|-
!12
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:20,616
|1:20,615
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="22"|
| align="center"|11
|-
!13
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:20,723
|1:20,630
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="23"|
| align="center"|12
|-
!14
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:20,646
|1:21,068
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="24"|
|align="center"|16
|-
!15
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:20,508
|1:21,125
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="25"|
|align="center"|17
|-
!16
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:20,784
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="26"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="26"|
|align="center"|13
|-
!17
|align="center"|11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
||
|1:21,291
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="27"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="27"|
|align="center"|18
|-
!18
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:21,800
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="28"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="28"|
|align="center"|14
|-
!19
|align="center"|88
|data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|1:22,356
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="29"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="29"|
|align="center"|15
|-
!data-sort-value="20"|DNQ
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|
| style="background: silver" align="center" data-sort-value="30" |
| style="background: silver" align="center" data-sort-value="30" |
| align="center" |19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|53
| 1:15:26,665
| align="center" |1
| align="center" |25
|-
!2
| align="center" |77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|53
| +0,835
| align="center" |3
| align="center" |18
|-
!3
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
| +35,199
| align="center" |2
| align="center" |16
|-
!4
|align="center"|3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|53
| +45,515
|align="center"|5
| align="center" |12
|-
!5
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|53
| +58,165
| align="center" |6
| align="center" |10
|-
!6
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|53
| +59,315
| align="center" |8
| align="center" |8
|-
!7
|align="center"|11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
||
|53
| +1:13,802
| align="center" |18
| align="center" |6
|-
!8
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|53
| +1:14,492
| align="center" |19
| align="center" |4
|-
!9
|align="center"|99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|52
| +1 krog
| align="center" |10
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|52
| +1 krog
| align="center" |16
| align="center" |1
|-
!11
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|52
| +1 krog
| align="center" |17
|
|-
!12
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
||
|52
| +1 krog
| align="center" |9 
|
|-
!13
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|52
| +1 krog
| align="center" |4
|
|-
!14
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|52
| +1 krog
| align="center" |14
|
|-
!15
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|52
| +1 krog
| align="center" data-sort-value="20"|
|
|-
!16
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|52
| +1 krog
| align="center" |13
|
|-
!17
|align="center"|88
|data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|51
| +2 kroga
| align="center"|15
|
|-
!data-sort-value="18"|Ods
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|43
|Hidravlika
| align="center" |11
|
|-
!data-sort-value="19"|Ods
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|29
|Puščanje olja
| align="center" |12
|
|-
!data-sort-value="20"|Ods
| align="center" |55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|27
|Kolo
| align="center" |7
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2019
2019